Manners ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles Manners, 10. Duke of Rutland (1919–1999), britischer Peer 
 Charles Manners-Sutton, 1. Viscount Canterbury (1780–1845), britischer Politiker 
 David Manners (1900–1998), kanadischer Schauspieler
 David Manners, 11. Duke of Rutland (* 1959), britischer Peer, Politiker der Conservative Party (später UKIP)
 Francis Manners, 6. Earl of Rutland (1578–1632), englischer Adliger und Politiker
 George Manners, 11. Baron de Ros (1470–1513), englischer Adliger

 Kim Manners (1951–2009), US-amerikanischer Fernsehregisseur und -produzent
 Rennison Manners (1904–1944), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Roger Manners, 5. Earl of Rutland (1576–1612), englischer Adliger
 Sam Manners (1921–2012), US-amerikanischer Film- und Fernsehproduzent
 Terry Manners (* 1939), neuseeländischer Marathonläufer
 Thomas Manners, 1. Earl of Rutland, 13. Baron de Ros (* vor 1493; † 1543), englischer Politiker und Hofmann zur Tudorzeit
 Violet Manners, Duchess of Rutland (1856–1937), britische Kunstmäzenin und Künstlerin

Manners steht für:
 Manners (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf dem Erdmond